Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Kathy Rinaldi-Stunkel che ha battuto in finale Steffi Graf 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pam Shriver (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (terzo turno)
 Assente
 Helena Suková (quarti di finale)
 Steffi Graf (finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)

 Steffi Graf (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Elise Burgin (primo turno)
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1985